Berville (Calvados), deelgemeente van L'Oudon
Berville (Seine-Maritime)
Berville (Val-d'Oise)
ook:
Berville-en-Roumois, Eure 
Berville-la-Campagne, Eure 
Berville-sur-Mer, Eure 
Berville-sur-Seine,  Seine-Maritime